Константин Долгов:
 Долгов, Константин Геннадьевич (род. 1978) — российский политтехнолог и медиаменеджер, сопредседатель общественно-политического движения «Народный фронт Новороссии».
 Долгов, Константин Константинович (род. 1968) — российский дипломат и политик, член Совета Федерации.
 Долгов, Константин Михайлович (род. 1931) — специалист по истории философии, эстетике и культурологии; доктор философских наук, профессор.